Михаил Ильич Лифшиц: Лифшиц, Михаил Ильич (1905—1986) — советский кинооператор.
 Лифшиц, Михаил Ильич (1914—1987) — авиационный конструктор, Герой Социалистического Труда.